Solly ist der Name von

 Edward Solly (1776–1848), englischer Kaufmann und einer der bedeutenden Kunstsammler des frühen 19. Jahrhunderts
 Jon Solly (* 1963), britischer Langstreckenläufer
 Richard Harrison Solly (1851–1925), britischer Mineraloge
 Solly Shoke (* 1956), südafrikanischer Antiapartheidskämpfer
 Solly Zuckerman (1904–1993), britischer Regierungsbeamter, Anatom und Zoologe

Sonstiges
 Madonna Solly, eines der frühesten Gemälde von Raffael
 Solly River, ein Fluss im Westen Tasmaniens

Siehe auch:
 Solli
 Soli